Bocholt – città del Belgio
 Bocholt – città della Germania